Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Lawson Duncan 6-7, 7-5, 6-0.

Teste di serie

 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Horst Skoff (primo turno)
 Alberto Mancini (secondo turno)
 Franco Davín (primo turno)

 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Sergi Bruguera (primo turno)
 Luiz Mattar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP Firenze 1990